

Patronyme 

 Auguste-Denis Fougeroux de Bondaroy (1732-1789), botaniste français ;
 André Fougeroux de Secval (1739-1819), militaire et marin français ;
 Charles du Hamel de Fougeroux (1781-1850), magistrat et homme politique français ;
 Ernest Grelier de Fougeroux (1804-1883), personnalité politique française.

Toponyme 

 Château du Fougeroux, château français en Vendée.